Beaubien ist der Familienname von

 Layne Beaubien (* 1976), US-amerikanischer Wasserballspieler

Beaubien ist die Bezeichnung für die Metrostation Beaubien (Metro Montreal) in Montreal.